Zickfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Zickfeld (?), deutsche Künstlerin und Autorin 
 Janis Zickfeld (?), norwegischer Psychologe, Hochschullehrer und Autor 
 Kirsten Zickfeld (* 1971), deutsche Klimawissenschaftlerin